Plantenziektenkundige Dienst, een onderdeel van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Publiek domein, de benaming voor werken die geheel vrij zijn van auteursrechten
Plaats delict, de plaats waar een misdrijf is gepleegd
Ziekte van Parkinson
Complex regionaal pijnsyndroom of posttraumatische dystrofie, een complicatie die kan optreden na een letsel
PD (UIAA) (van peu dificile) gebruikt om gemiddelde alpine klimroutes te waarderen volgens de UIAA-waardering 
Perisai diri, een Indonesche krijgskunst

Politiek 
Democratisch-Liberale Partij (Roemenië) (Partidul Democrat), een politieke partij in Roemenië
Democratische Partij (Italië) (Partito Democratico), een politieke partij in Italië
Democratische Partij van Albanië (Partia Demokratike e Shqipërisë; PDS of PD), een politieke partij in Albanië
Partai Demokrat, een politieke partij in Indonesië

Palladium (element), een scheikundig element met symbool Pd en atoomnummer 46